Кокора:

 Кокора — одно из крупнейших озёр Таймыра.
 Кокора — река в России, протекает по территории Красноярского края.
 Кокора, Константин Леонидович (род. 1957) — советский фигурист, чемпион СССР.
 Кокора, Семён Васильевич (1920—1955) — старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.